Яух:

 Яух, Адам (1964—2012) — американский рэпер, композитор, режиссёр; наиболее известен как сооснователь хип-хоп группы Beastie Boys
 Яух, Гюнтер (род. 1956) — немецкий телеведущий, журналист и продюсер
 Якоб Йозеф Яух (1802—1859) — священник, автор текста гимна княжества Лихтенштейн.